Aaltokangas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aaltokangas (hed), Norra Österbotten, 
 Aaltokangas (sumpmark), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar